Augustinianum  steht für
Collegium Augustinianum Gaesdonck, Rheinland
Päpstliches Patristisches Institut Augustinianum, Rom
 Augustinianum (Zeitschrift), eine in Rom erscheinende wissenschaftliche Zeitschrift
Siehe auch:
 Augustinum